LFM puede referirse a:
 Liceo Franco Mexicano, un colegio mexicano;
 La Familia Michoacana, un cartel del narcotráfico de México.